В приведённой ниже таблице указаны типы и, если известно, количество административных единиц по состоянию на 2020 год, которые используются в странах и их основных зависимых территориях. Таблица упорядочена в алфавитном порядке по названию страны на русском языке. Административные единицы разделены по уровням. Названия административных единиц представлены на русском языке с указанием в скобках оригинальных названий на официальных языках страны.

Для упрощения поиска информации рядом с названием страны указана категория — (к), содержащая статьи по административно-территориальному делению данной страны. В столбцах по уровню административных единиц указаны ссылки на навигационные шаблоны (ш) по административным единицам данного уровня.

Территориальные претензии в Антарктике приостановлены, в соответствии с Договором об Антарктике, и в таблице не перечислены.

Не все  являются частью формальной иерархии системы административного деления страны (например, автономная область Занзибар состоит из 5 регионов Танзании, первый уровень административного деления по этой стране). Для более подробной информации см. Список автономий по странам.

Зависимые территории перечислены в их странах-метрополиях. Для получения дополнительной информации см. Список зависимых территорий.

Таблица

А

Б

В

Г

Д

Е

З

И

Й

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Э

Ю

Я 
<div style="font-size:90%;">
</div>

См. также 
 Административно-территориальное деление
 Административно-территориальная единица
 Алфавитный список стран и территорий
 Ассоциированное государство
 Зависимая территория
 ISO 3166-2
 Номенклатура территориальных единиц для целей статистики
 Список автономий по странам
 Список государств и зависимых территорий по площади
 Список зависимых территорий

Примечания 
 сСтолица государства; см. также Список столиц мира.

Источники

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Административное деление